Карл Отто Ха́ман (; 4 марта 1903, Хильдесхайм — 16 июня 1973, Мюнхен) — немецкий политик. В 1948—1952 годах являлся председателем Либерально-демократической партии Германии и занимал должность министра торговли и снабжения ГДР.

Биография 
В 1922—1927 годах Хаман изучал аграрные науки в Гогенгеймском университете, Бонне и Берлине, затем возглавлял отделы трудоустройства в Шверте, Хёрде и Дортмунде. В 1933 году защитил докторскую диссертацию в Боннском университете. С 1935 года вёл фермерское хозяйство в Мёнхсхофе близ Рёмхильда в Тюрингии.

В 1946 году Хаман вступил в ЛДПГ и в 1949—1952 годах возглавлял отделение партии в Тюрингии. В 1948 году был избран председателем партии, в 1949 году утверждён на этом посту вместе с Германом Кастнером. В 1946—1950 годах являлся депутатом ландтага Тюрингии, в 1949 году был избран депутатом Народной палаты ГДР и возглавил министерство торговли и снабжения ГДР.

В декабре 1952 года Хаман был арестован за «саботаж планового снабжения населения», был снят с должности и исключён из партии. После двух лет пребывания в следственном изоляторе в Хоэншёнхаузене в июле 1954 года был приговорён судом к десяти годам тюремного заключения по обвинению в «саботаже». Отбывал наказание в Бранденбургской тюрьме, в октябре 1956 года был помилован и выпущен на свободу. В мае 1957 года бежал в ФРГ. Похоронен на Центральном кладбище Бад-Годесберга.
 
В мае 1990 года Карл Хаман был реабилитирован земельным судом Берлина. Имя Карла Хамана носит фонд политического образования в Бранденбурге, близкий к Свободно-демократической партии.

Публикации 
 Die Aufgaben für Einheit und Frieden. Rede, Dresden 1951.

Примечания

Литература 
 Ilko-Sascha Kowalczuk: Opfer der eigenen Politik? Zu den Hintergründen der Verurteilung von Minister Karl Hamann (LDPD). In: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 16 (2004), S. 221—271.
 Peter Menke-Glückert: Karl Hamann, die Liberalen und die Quellen. Anmerkungen und Überlegungen eines Zeitzeugen 1945 bis 1952. In: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 17 (2005), S. 253—270.
 Hans Helmut Rösler: Karl Hamann, meine persönliche Meinung zu seinem Wirken in der LDP. In: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 17 (2005), S. 271—272.
 Christoph Wunnicke: Hermann Kastner/Karl Hamann. In: Die Blockparteien der DDR. Kontinuitäten und Transformation 1945—1990. Berlin 2014, Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Band 34. S. 73-80. ()

Ссылки 
 Биография
 Биография

Выпускники Боннского университета
Политики ГДР
Политики XX века
Члены Либерально-демократической партии Германии
Министры торговли и снабжения ГДР
Члены Народной палаты ГДР
Депутаты ландтага Тюрингии
Беглецы из ГДР
Похороненные в Бонне
Репрессированные в ГДР